Treasure Island steht für:

 Originaltitel von Die Schatzinsel, Roman von Robert Louis Stevenson
 Originaltitel der Disney-Verfilmung von 1950, siehe Die Schatzinsel (1950)
 Treasure Island (Computerspiel), Computerspiel aus dem Jahr 1985
 Treasure Island Las Vegas, Hotel in Las Vegas
 Treasure Island (Brettspiel), ein Brettspiel

Treasure Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Treasure Island (Alabama)
 Treasure Island (Indiana)
 Treasure Island (Amador County, Kalifornien)
 Treasure Island (San Bernardino County, Kalifornien)
 Treasure Island (San Francisco County, Kalifornien)
 Treasure Island (Louisiana)
 Treasure Island (Cumberland County, Maine)
 Treasure Island (Hancock County, Maine)
 Treasure Island (Piscataquis County, Maine)
 Treasure Island (Washington County, Maine)
 Treasure Island (Maryland)
 Treasure Island (Massachusetts)
 Treasure Island (Minnesota)
 Treasure Island (Missouri)
 Treasure Island (Burlington County, New Jersey)
 Treasure Island (Hunterdon County, New Jersey)
 Treasure Island (New York)
 Treasure Island (Oklahoma)
 Treasure Island (Tennessee)
 Treasure Island (Texas)
 Treasure Island (Amherst County, Virginia)
 Treasure Island (Warren County, Virginia)
 Treasure Island (Washington)
 Treasure Island (Wisconsin)
 Treasure Island (Wyoming)

in Kanada:
 Treasure Island (Ontario)

im Fidschi-Archipel:
 Beiname der kleinen Insel Levuka, die zu den Mamanuca-Inseln gehört

Treasure Island ist der Name folgender Orte:

 Treasure Island (Florida), Ort in Florida

Siehe auch:
 Treasure Isle, ein Browsergame